Stará Ves („altes Dorf“, „Altdorf“) ist der Name folgender Orte:

 Stará Ves nad Ondřejnicí, Gemeinde im Okres Frýdek-Místek, Tschechien
 Stará Ves u Přerova, Gemeinde im Okres Přerov, Tschechien
 Stará Ves u Rýmařova, Gemeinde im Okres Bruntál, Tschechien
 Stará Ves (Bílovec), Ortsteil von Bílovec 
 Stará Ves, Ortsteil von Vysoké nad Jizerou
 Stará Ves (Hradiště), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště